Bhutańska A Division (2009) była 25. sezonem mistrzostw Bhutanu w piłce nożnej. Liga skupiała 8 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Yeedzin Thimphu. Nowym mistrzem Bhutanu został zespół Druk Star Thimphu.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Division

Bibliografia 
 

2009 w piłce nożnej
Bhutan w XXI wieku
2009 w Azji
Piłka nożna w Bhutanie